Kaitlyn Weaver, née le  à Houston, est une patineuse artistique canadienne. Avec son partenaire Andrew Poje avec lequel elle patine depuis 2006, elle est vice-championne du monde 2014 et championne des quatre continents 2010. En 2014, elle gagne aussi le Skate Canada et le Trophée NHK.

Elle possède aussi la nationalité américaine.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès 
Avec son partenaire Andrew Poje

Notes et références

Liens externes 

 

Patineuse artistique canadienne
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Naissance à Houston
Naissance en avril 1989